A GP2 Series legfontosabb statisztikai adatai, a sorozat kezdetétől egészen 2015-tel bezárólag.

Győzelmek

Versenyzők 

Megjegyzés:

 1:A 2011-es szezonban az Egyesült Arab Emírségekben található, egyébként a Formula–1-ben is használt pályán rendeztek két, a bajnokságba be nem számító futamot, melyeket Leimer és Calado nyertek meg. Ezeket a győzelmeket nem tüntetjük fel a statisztikában.
 2 A Lotus GP és az ART Grand Prix csak a nevükben tér el, de ugyanaz a csapat.
 3 A Lotus ART és a Lotus GP ugyanaz a csapat, az ART Grand Prix.
 4 Andreas Zuber osztrák, de ebben a szériában az Egyesült Arab Emirátusok licence alatt versenyzett.

Egyéb 

 A legtöbb sorozatban megszerzett futamgyőzelem (fő- és sprintfutam együtt):  Hamilton és  Piquet (2006),   Hülkenberg (2009),  Valsecchi (2012): 3-3
 A legtöbb sorozatban megszerzett főfutamgyőzelem:  Maldonado (2010): 6
 A  legtöbb sorozatban megszerzett sprintfutamgyőzelem:  Pla 2 (2005),  Villa (2007),  Glock (2007),  Pérez (2010),  Grosjean 2011,  Razia 2012,  Coletti 2013,  Lancaster 2013,  Haryanto 2015,  King 2016: 2-2
 A legtöbb győzelem egy szezonban:  Vandoorne (2015): 7
 A legkevesebb különböző győztes egy szezonban: 2015: 8
 A legtöbb különböző győztes egy szezonban: 2007, 2008 és 2012: 12-12

Csapatok 

 A legtöbb egy sorozatban megszerzett futamgyőzelem:  ART Grand Prix (2009): 4
 A legtöbb sorozatban megszerzett főfutamgyőzelem:  Rapax (2010): 6
 A legtöbb sorozatban megszerzett sprintfutamgyőzelem:  David Price Racing (2005),  Arden International (2005),  iSport International (2005 és 2012),  ART Grand Prix (2009 és 2012: utóbbi Lotus GP néven)  DAMS (2011),  Rapax (2013),  Hilmer Motorsport (2013),  Campos Racing (2015), Racing Engineering (2016): 2-2
 A legtöbb győzelem egy szezonban:  Prema Racing (2016): 9
 A legkevesebb különböző győztes egy szezonban: 2006: 6
 A legtöbb különböző győztes egy szezonban: 2007, 2008 és 2010: 10-10

Nemzetek

Egyéb 

 A legtöbb egy szezonban megszerzett győzelem:  Nagy-Britannia: 12 (2013) – Bird (5),  Lancaster (2), Palmer (2), Calado (2), Quaife-Hobbs (1)
 A legtöbb sorozatban megszerzett győzelem:  Nagy-Britannia 2013,  Olaszország 2012,  Németország 2009,  Brazília 2006,  Nagy-Britannia 2006: 3
 A legtöbb főfutamgyőzelem egy szezonban:  Belgium 2015: 7
 A legtöbb sprintfutamgyőzelem egy szezonban:  Nagy-Britannia 2013: 7
 A legtöbb sorozatban megszerzett főfutamgyőzelem:  Venezuela 2010: 6
 A legtöbb sorozatban megszerzett sprintfutamgyőzelem:  Nagy-Britannia 2013: 4

Pole Pozíciók

Versenyzők 

Megjegyzés:
 1: A 2011-es szezonban az Egyesült Arab Emírségekben található, egyébként a Formula–1-ben is használt pályán rendeztek két, a bajnokságba be nem számító futamot, a pole pozíciót Fabio Leimer szerezte meg. Itt nem számítjuk be ezt a futamot.
 2: Az ART Grand Prix, a Lotus ART és a Lotus GP ugyanazok a csapatok más néven.

Egyéb 

 A legtöbb sorozatban megszerzett pole pozíció  Vandoorne (2014-2015): 6
 A legtöbb pole pozíció egy szezonban:  Piquet (2006): 6

Csapatok

Nemzetek

Egyéb 

 A legtöbb egy szezonban megszerzett pole pozíció:  Brazília (2006): 6 
 A legtöbb sorozatban megszerzett pole pozíció:  Belgium (2014-2015): 6

Leggyorsabb körök

Versenyzők 

Megjegyzés:
1:A 2011-es szezonban az Egyesült Arab Emírségekben található, egyébként a Formula–1-ben is használt pályán rendeztek két, a bajnokságba be nem számító futamot, melyeken Leimer ( Rapax) és Razia ( Caterham Team AirAsia) futották meg a leggyorsabb kört.

Leggyorsabb körként azt a futamon futott leggyorsabb kört értjük, melyért a pilóta pontot kapott a futam végén.

 A legtöbb sorozatban megszerzett főfutamos leggyorsabb kör:  Hülkenberg (2009): 4
 A legtöbb sorozatban megszerzett sprintfutamos leggyorsabb kör:  Coletti (2014): 4
 A legtöbb leggyorsabb kör egy szezonban:  Hamilton (2006),  Palmer (2014),  Vandoorne (2015): 7-7
 A legkevesebb különböző leggyorsabb kört futó pilóta egy szezonban: 
 A legtöbb különböző leggyorsabb kört futó pilóta egy szezonban:

Csapatok

Nemzetek

Rajtok 

Versenyző

 Nem tartalmazza a bajnokságba be nem számító futamokat.
đ: Beszámítjuk 2015-ös, törölt abu-dzabi sprintfutamot is

Pontok

Versenyző 

 Nem tartalmazza a bajnokságba be nem számító futamokat.

Egyéb 

 A legtöbb, egy idényben megszerzett pont:  Vandoorne (2015): 341.5
 A legtöbb, egy idényben újoncként megszerzett pont:  Vandoorne (2014): 229
 A legtöbb szezonban pontot szerző pilóta:  Filippi: 7
 Az egy versenyhétvégén begyűjthető maximális pont (pole, két futamgyőzelem, két leggyorsabb kör) megszerzése:
 Piquet: 2006, Hungaroring
 Hülkenberg: 2009, Nürburgring
 Legtöbb alkalommal szerzett főfutamon maximális pontszámot (pole, győzelem, leggyorsabb kör):
 Piquet (2006, Hungaroring; 2006, Isztambul) és
 Pantano (2007, Monza; 2008, Hockenheimring) és
 Grosjean (2009, Barcelona; 2009, Monaco) és
 Palmer (2013, Szingapúr; 2014, Monaco): 2
 Legtöbb alkalommal szerzett sprintfutamon maximális pontszámot (győzelem és leggyorsabb kör):
 Coletti (2013, Sepang; 2013, Barcelona; 2013, Monaco); 2014, Hockenheimring): 4
 Legtöbb alkalommal szerzett sprintfutamon maximális pontszámot egy idényben (győzelem és leggyorsabb kör):
 Pérez (2009, Silverstone; 2009, Hockenheimring; 2009, Spa-Francorchamps) és
 Coletti (2013, Sepang; 2013, Barcelona; 2013, Monaco): 3

Dobogók

Versenyző 

 Nem tartalmazza a bajnokságba be nem számító futamokat.

 A legtöbb dobogós helyezés egy szezonban:  Vandoorne (2015): 16
 A legtöbb dobogós helyezés sorozatban:  Grosjean (2011): 6
 A legtöbb dobogós helyezés futamgyőzelem nélkül:  Nakadzsima (2007): 6
 A legtöbb dobogós helyezés bajnoki cím nélkül:  di Grassi (2006-2009): 21

Kiesések

Összesítve

Egy szezon

Bajnoki címek 

Versenyző

Mivel minden pilótának távoznia kell a sorozatból a bajnoki címét követően, ezért még egy pilóta sem nyert egynél többször bajnoki címet

Csapat

Nemzet

Külső hivatkozások 
 GP2 hivatalos honlap

Sportversenyek